Hermann Schutte ist der Name folgender Personen:
* Hermann Schutte (Politiker) (vor 1528–1547), Lübecker Ratsherr und Kämmereiherr
 Hermann Schutte (Schriftsteller) (Hermann Schütte; 1760–1823), deutscher Schlossermeister, Pietist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Hermann Schütte